Canossa steht für:

 Canossa (Emilia-Romagna), eine norditalienische Gemeinde in der Emilia-Romagna
 Canossa (Burg), eine Burgruine in der Nähe der Gemeinde Canossa in Italien
 Canossa (Massa-Carrara), Gemeindeteil der italienischen Gemeinde Mulazzo in der Provinz Massa-Carrara (Toskana)

davon abgeleitet:

 Gang nach Canossa, Zug König Heinrichs IV. im Jahre 1076 zur Burg Canossa, im allgemeinen Sprachgebrauch ein Bittgang 

Canossa ist der Familienname folgender Personen:

 Canossa (Adelsgeschlecht), zwei markgräfliche Familien aus Norditalien
 Bonifatius von Canossa (* wohl 985; † 1052), Adliger, unter anderem Markgraf von Canossa
 Luigi di Canossa SJ (1809–1900), italienischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Magdalena Gabriela von Canossa (1774–1835), italienische Ordensfrau, Ordensgründerin und Heilige
 Mathilde von Canossa (auch: Matilda oder Mathilde von Tuszien; * wohl 1046, † 1115), Markgräfin von Canossa  

Canossa ist außerdem der Titel eines Songs von Tommy Finke

Siehe auch:
 Canosa